Shure ist:
 Shure, US-amerikanischer Hersteller von Audiotechnik mit Hauptsitz in Niles, Illinois

Shure ist der Familienname folgender Persone:
 Aaron Shure (* vor 1988), US-amerikanischer TV-Autor und Produzent 
 Leonard Shure (1910–1995), US-amerikanischer Pianist